Dictyolimon är ett släkte av triftväxter. Dictyolimon ingår i familjen triftväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Triftväxter
Dictyolimon